Joana de França o Joana II de Navarra (1311-1349), princesa de França filla de Lluís X i de Margarida de Borgonya, casada amb Felip III Evreux fou reina consort de Navarra (1328-1349) 
 Joana de França o Joana III de Borgonya (1308-1347), filla de Felip V de França i de Joana II de Borgonya, casada amb Eudes IV de Borgonya
 Joana de França o Joana de Valois (reina de Navarra), filla de Joan II de França i de Bona de Luxemburg, casada amb Carles II de Navarra 
 Joana de França (filla de Felip VI) (1351-1371), filla pòstuma de Felip VI de França i de Blanca d'Evreux, promesa a Joan I el Caçador
 Joana de França (duquessa de Bretanya) (1391-1433), filla de Carles VI de França, casada amb Joan V de Bretanya
 Joana de França (duquessa de Borbó) (1435-1482), filla de Carles VII de França i de Maria d'Anjou, casada amb Joan II de Borbó
 Santa Joana de França (Nogent-le-Roi, 1464 - Bourges, 1505), princesa de França i duquessa de Berry fundadora de l'orde de les Anunciates i venerada com a santa
 Joana de França, filla d'Enric II de França i de Caterina de Mèdici, nascuda morta 
 Joana de Valois (comtessa d'Artois) (1304-1363), filla de Carles I de Valois i de Caterina de Courtenay, casada amb Robert III d'Artois